Bunium fedtschenkoanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin och Rudolf V. Kamelin. Bunium fedtschenkoanum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
fedtschenkoanum